św. Róża z Viterbo (1233–1253) – włoska tercjarka franciszkańska
 św. Róża z Limy (1586–1617) – peruwiańska tercjarka dominikańska
 św. Róża Venerini (1656–1728) – włoska założycielka Zgromadzenia Pobożnych Nauczycielek
 św. Róża Filipina Duchesne (1769-1852) – francuska zakonnica, misjonarka
 św. Róża Kim No-sa (1784–1839) – męczennica koreańska
 św. Róża Franciszka Maria od Boleści (1815–1876) – hiszpańska założycielka zgromadzenia Pocieszycielek
 św. Róża Fan Hui (1855–1900) – męczennica chińska
 św. Róża Chen Aijie (1878–1900) – męczennica chińska
 św. Róża Zhao (1878–1900) – męczennica chińska